El acrónimo FPIA tiene diferentes acepciones en diferentes contextos:

En medicina y bioquímica analítica, FPIA hace referencia a un Inmunoensayo de polarización fluorescente, un tipo de ensayo inmunológico competitivo en fase homogénea que hace uso del efecto de rotación en la polarización de la luz emitida por un complejo antígeno-anticuerpo marcado con una molécula fluorescente.

En España FPIA se refiere a la Fundación Para la Promoción de Ingeniería Agronómica, una organización adscrita bajo el Protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Esta fundación tiene como objetivo fomentar la contribución al progreso y desarrollo social y económico en el sector agroalimentario y del medio ambiente.

En el ámbito internacional FPIA se refiere a Family Planning International Assistance, o Asistencia de Planeamiento Familiar Internacional. La FPIA es la sección de servicios internacionales de la Planned Parenthood Federation of América;o Federación de Planificación Familiar de Estados Unidos (PPFA, por sus siglas en inglés). PPFA es la principal organización promotora de la educación sexual en Estados Unidos, y una de las principales defensoras del aborto asistido por el estado, también es la filial de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF, por sus siglas en inglés), en ese país.